Турићи могу бити:
 Турићи (Бусовача), насељено место у општини Бусовача, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Турићи (Травник), насељено место у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ